TIG steht für:
 TIG – Torpedo Ideal Geschoss (Brenneke)
 Tetanus-Immunglobulin; siehe Tetanusimpfstoff
 The Independent Group, eine Gruppierung im britischen Parlament
 Tyczka Industrie-Gase; siehe Tyczka Energy
 Flughafen auf den Tingwon-Inseln (IATA-Code)
 als englische Abkürzung für Wolfram-Inertgas-Schweißen, ein Schweißverfahren

Tig steht für:
 Tig Productions, US-Filmproduktionsfirma
 der Künstlername von Tig Notaro (* 1971), US-amerikanische Stand-up-Comedienne, Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Tig (Film), ein Dokumentarfilm über Tig Notaros Krebserkrankung von Kristina Goolsby und Ashley York aus dem Jahr 2015

Țig ist der Familienname folgender Personen:
 Patricia Maria Țig (* 1994), rumänische Tennisspielerin

tig steht für:
 Tigre (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

Siehe auch:
 TIC
 TIK

Abkürzung